Das Mixed der Wimbledon Championships 1986 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Martina Navratilova und Paul McNamee. Das Finale bestritten Kathy Jordan und Ken Flach gegen Martina Navrátilová und Heinz Günthardt, welches Jordan und Flach in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Mixed-Ergebnisse auf WTAtour.com (PDF; 520 kB) Dokument-Seite 4 (englisch)
 Mixed-Ergebnisse auf ITFtennis.com (englisch)

Mixed
1986